Het WTA-tennistoernooi van Stockholm (officieel Nordea Nordic Light Open) van 2004 vond plaats van 2 tot en met 8 augustus 2004 in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbuitenbanen.

De Australische Alicia Molik won zowel de enkel- als de dubbelspeltitel (met Barbara Schett).

Enkelspel 
Titelverdedigster Anna Pistolesi was het eerste reekshoofd. Zij kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het derde reekshoofd, Alicia Molik uit Australië, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Oekraïense Tetjana Perebyjnis in twee sets. Molik wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Stockholm op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van 2004. Zij won US$ 22.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Jevgenia Koelikovskaja en Olena Tatarkova had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Tatarkova speelde samen met Martina Navrátilová – zij waren het tweede reekshoofd, maar strandden al in de eerste ronde.

Het als eerste geplaatste duo Alicia Molik en Barbara Schett won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Emmanuelle Gagliardi en Anna-Lena Grönefeld in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. De Australische Molik had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Oostenrijkse Schett negen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Stockholm 2004
Stockholm